

Боулдер-Джанкшен — місто, штат Вісконсин
 Боулдер-Джанкшен — переписна місцевість, штат Вісконсин